Дальненское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Дальненское сельское поселение — в Пролетарском районе Ростовской области.
 Дальненское сельское поселение — в Колпашевском районе Томской области.